Караево — название населённых пунктов в России:
 Караево — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Караево — село в Красноармейском районе Чувашии.

См. также 

 Русское Караево
 Большое Татарское Караево